Angarano
 Angarano (famiglia)
 Michael Angarano
 Francesco Angarano 
 Palazzo Angarano
 Villa Angarano